La canasta básica alimentaria o cesta básica alimentaria (CBA) se define como el conjunto de diversos alimentos, expresados en cantidades para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio.
Sin embargo, debe quedar claro que representa un mínimo alimentario a partir de un patrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta suficiente en todos los nutrientes, y las necesidades más importantes de la canasta básica son los alimentos porque está compuesta de más cosas, no solo de la cocina.

La CBA está compuesta por los siguientes alimentos:
 Lácteos
 Carnes (pollo, cerdo, ternera, etc.)
 Huevos
 Frijoles, judías, alubias, lentejas
 Cereales (maíz, arroz, pan, pastas, etc.)
 Azúcares
 Grasas (aceite vegetal o manteca de cerdo, etc.)
 Verduras
 Frutas (manzana, naranja, fresas, uva, sandía, melón, etc.)
  Otros (café, sal de mesa)

Véase también 
 IPC (índice de precios al consumidor)
 Derecho a la vivienda
 Salario mínimo
 Costo de vida

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos
 Canasta básica de alimentos de Argentina
 Canasta básica de alimentos de Chile 
 Canasta básica de alimentos de México

Nutrición
Economía